Millville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Millville (Californië)
 Millville (Delaware)
 Millville (Indiana)
 Millville (Iowa)
 Millville (Minnesota)
 Millville (New Jersey)
 Millville (Ohio)
 Millville (Pennsylvania)
 Millville (Utah)
 Millville (Wisconsin)